Herzele (België), een gemeente in België
Herzele (Frankrijk) (Herzeele), een gemeente in Frankrijk
Herzele (rivier) (Herzeele), een rivier in Frankrijk